Göta steht für:

 Göta (1889), Panzerschiff
 Gøta, Ort der Färöer
 Göta (Vorname), Vorname 

Siehe auch: 
 Götaland, historischer Landesteil von Schweden
 Göta älv, Fluss in Schweden
 Göta-Kanal, Kanal durch Götaland